BCY peut faire référence à :
  ;
  ;
 British Columbia and the Yukon, une région du Canada.